Sarkow bezeichnet: 

 einen Wohnplatz der Stadt Friedland (Niederlausitz), Lkr. Oder-Spree, Brandenburg, siehe Sarkow (Friedland)
 den früheren Ort Sarkow im Landkreis Lebus, Provinz Brandenburg, heute Żarków, Gmina Bobrowice, Powiat Krośnieński, Polen